Itaoré peut désigner :
 Itaoré, une localité située dans le département de Mané au Burkina Faso
 Itaoré, une localité située dans le département de Nandiala au Burkina Faso
 Itaoré, une localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso